Duin steht für:
 Dvin, mittelalterliche Stadt in Armenien
 Duin, rätoromanischer Name der Gemeinde Duvin im Kanton Graubünden, Schweiz

Personen:
 Albert Duin (* 1953), deutscher Politiker (FDP)
 André van Duin (* 1947), niederländischer Komiker, Schauspieler und Sänger
 Garrelt Duin (* 1968), deutscher Politiker (SPD)
 Joey Duin (* 1981), niederländischer Handballspieler
 Maarten van der Duin (* 1967), niederländischer Drehbuchautor, Filmregisseur und Dramatiker
 Maike van der Duin (* 2001), niederländische Radsportlerin
 Marco van Duin (* 1987), niederländischer Fußballspieler
 Rianne van Duin (* 1994), niederländische Tischtennisspielerin

Siehe auch:
 Duijn
 Duyn